O Advento da Justiça Divina é uma carta datada de 25 de Dezembro de 1938 para os Bahá'ís dos Estados Unidos e Canadá, por Shoghi Effendi, descrevendo o papel dos Estados Unidos para o estabelecimento da Paz Maior.

Neste livro Shoghi Effendi descreve os Bahá'ís norte americanos como "descendentes espirituais dos Rompedores da Alvorada" e diz que eles irão realizar uma parte importante em serviço a Fé ao redor do mundo.

Textos bahá'ís